Les  forment une sous-famille éteinte de dinosaures théropodes de la famille des troodontidés. Ce sont des Troodontidae de taille moyenne à grande, ayant vécu au cours du Crétacé en Amérique du Nord et en Asie.

Définitions 

Les troodontinés ont été définis une première fois en 2012 par Martin Martinyuk, comme un clade regroupant le dernier ancêtre commun de Troodon formosus et de Saurornithoides mongoliensis et de tous ses descendants.

En 2017, cette définition est amendée par Aaron van der Reest et Philip J. Currie qui en excluent le genre Troodon, pourtant genre type de la sous-famille (voir plus loin), et décrivent les troodontinés comme un groupe incluant les descendants du dernier ancêtre commun de Gobivenator mongoliensis et de Zanabazar junior.

Classification 
La taxinomie des Troodontidae en général est complexe et changeante, perturbée par la définition initiale du genre  Troodon, basée sur un seul fragment de dent. Ce genre est devenu pour beaucoup de paléontologues un nonem dubium, un nom douteux.

Voir aussi 
 Troodontidae
 Troodon
 Stenonychosaurus

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2017